Vámos, régi magyar családnév

Földrajz
 Vámos, település Szlovákiában
 Alsóvámos, ma Vámosszabadi része Győr-Moson-Sopron megyében
 Nemesvámos, település Veszprém megyében
 Sajóvámos, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Somogyvámos, település Somogy megyében